

Droit 

 En droit, la force majeure est une cause exonératoire de responsabilité.

Titres

Cinéma 

 Force majeure est un film français réalisé par Pierre Jolivet, sorti en 1989 ;
 Snow Therapy (Turist en VO, Force majeure comme titre international) est un film suédois de Ruben Östlund tourné en 2014.

Musique 

 Force Majeure est un album musical de la chanteuse allemande Doro sorti en 1979 ;
 Force Majeure est un album musical du groupe allemand Tangerine Dream sorti en 1989.

Télévision 

 Force Majeure est le nom du  de la deuxième saison de la série télévisée américaine The Unit : Commando d'élite (The Unit) ;
 Force Majeure  est le nom du  de la première saison de la série télévisée américaine Millennium.